Indigo est une couleur.

Chimie 

 L'indigo est une matière colorante servant de teinture ;
Schorl bleu indigo, un nom de lanatase.

Patronyme
 Indigo (1984-), actrice américaine.

Toponyme 

 Indigo Lake, un lac d'Alaska dans l'Île Baranof.

Biologie

Zoologie

 Indigo Snake : un serpent Colubridae ;
Passerin indigo, un oiseau de la famille des Cardinalidae ;
Geai indigo, un d'oiseau de la famille des Corvidae.

Botanique 

 L'indigo des teinturiers ou indigo des Indes, un arbre ;
 Le faux-indigo, ou Amorpha, une plante de la famille des pois ;
 Indigofera, un grand genre d'environ 700 espèces de plantes à fleurs appartenant à la famille des Fabaceae.

Culture et médias 

Enfant indigo, dans le domaine du new age ;
Indigo blue et Bleu indigo, un manga ;
Canal Indigo, chaîne québécoise de télévision à la carte ;
Indigo Publications, un groupe de presse français ;
Terre indigo, un feuilleton télévisé français ;
Indigo Prophecy, le nom américain du jeu vidéo d'aventure Fahrenheit ;
Indigo, un jeu de société de Reiner Knizia publié en 2012 par Ravensburger.

Musique 

Indigo Girls, groupe de rock ;
Indigo, groupe vocal français ;
Indigo est le titre d'un album de François Feldman, sorti en 1993 ;
Indigo est le titre d'un album de Never Shout Never, sorti en 2012 ;
Indigo est le titre d'un album de Chris Brown, sorti en 2019.

Informatique et télécommunications

Indigo est un moteur de rendu 3D ;
Indigo était le nom de code de WCF (Windows Communication Foundation) de Microsoft ;
Numéro indigo, une marque créée par France Télécom pour définir certains paliers tarifaires ;
Indigo est une application d’entraide et d’échanges non commerciaux.

Transport 

Indigo, le nom d'un titre de transport en région parisienne (voir RATP) ;
IndiGo, une compagnie aérienne à bas prix indienne ;
Indigo, ex Vinci Park, une ex-filiale de Vinci Concessions chargée des parkings ;
Indigo Partners est un fonds d'investissement américain spécialisé dans le transport aérien.